Subocz ist der Familienname von

Grzegorz Subocz (* 1965), polnischer Handballspieler und -trainer
Walentyna Subocz (* 1942), litauische Politikerin